Ассоциация фигурного катания:

 Ассоциация фигурного катания Китая 
 Ассоциация фигурного катания США